Wocka steht für
 Wocka (Niederviehbach), Ortsteil
 Turmhügel Wocka, Wasserburg 
 Schloss Wocka, daselbst
Siehe auch:
 Voka